Scheuer steht für:
 Scheuer, Synonym für Scheune
 Scheuer, Gefäßform, siehe Scheuer (Gefäß)
 Scheuer (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Paul-J.-Scheuer-Preis für Marine Molekulare und Chemische Biotechnologie

Scheuer ist der Name folgender Orte:
 Scheuer (Hückeswagen), Ortsteil der Stadt Hückeswagen, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Scheuer (Mintraching), Ortsteil der Gemeinde Mintraching, Landkreis Regensburg, Bayern
 Scheuer (Plattling), Ortsteil der Stadt Plattling, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Scheuer (Solingen), Wohnplatz in der kreisfreien Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Scheuner
 Scheuerer
 Scheuern
 Scheurer
 Scheuren